Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 634 dans le monde.
 
 Route nationale 634 en France